Centrum Informacyjne Rządu – komórka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialną za relacje Prezesa i Rady Ministrów z mediami i obywatelami
 Committed Information Rate – przepustowość, jaką usługodawca gwarantuje klientowi przy zachowaniu jakościowych parametrów